Versonnex puede referirse a: 

 Versonnex, comuna de Ain (Francia); o
 Versonnex, comuna de Alta Saboya (Francia).